Ме́льникова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Носительницы фамилии 
 Мельникова, Алла Сергеевна (1929—2005) — российский историк и нумизмат.
 Мельникова, Анна Павловна (род. 1995) — российская волейболистка.
 Мельникова, Анастасия Рюриковна (род. 1969) — российская актриса.
 Мельникова, Ангелина Романовна (род. 2000) — российская гимнастка.
 Мельникова, Антонина Алексеевна (род. 1958) — белорусская советская гребчиха-байдарочница.
 Мельникова, Валентина Дмитриевна (род. 1946) — российская правозащитница и политик.
 Мельникова, Дарья Алексеевна (род. 1992) — российская актриса.
 Мельникова, Евгения Константиновна (1909—2001) — советская актриса.
 
 
 Мельникова, Елизавета Олеговна (род. 1994) — российская пловчиха в ластах.
 
 Мельникова, Кристина Сергеевна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Мельникова, Лидия Никитична (1879—1955) — актриса.
 Мельникова, Марина Анатольевна (род. 1989) — российская теннисистка.
 
 
 
 

 Топоним 
 Мельникова — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Мельникова — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Мельникова — деревня в Камышловском районе Свердловской области.
 Мельникова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.

См. также